Velika nagrada Francije 1960 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1960. Odvijala se je 3. julija 1960.

Dirka 

|-
! 1
| 16
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 50
| 1:57:24,9
| 1
| 8
|-
! 2
| 44
|  Olivier Gendebien
| Cooper-Climax
| 50
| + 48,3 s
| 9
| 6
|-
! 3
| 18
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 50
| + 51,9 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 46
|  Henry Taylor
| Cooper-Climax
| 49
| +1 krog
| 12
| 3
|-
! 5
| 24
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 49
| +1 krog
| 10
| 2
|-
! 6
| 22
|  Ron Flockhart
| Lotus-Climax
| 49
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 7
| 20
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 43
| +7 krogov
| 4
|  
|-
! 8
| 48
|  Bruce Halford
| Cooper-Climax
| 40
| Motor
| 15
|  
|-
! 9
| 40
|  Masten Gregory
| Cooper-Maserati
| 37
| +13 krogov
| 17
|  
|-
! 10
| 42
|  Ian Burgess
| Cooper-Maserati
| 36
| +14 krogov
| 22
|  
|-
! 11
| 4
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 30
| Prenos
| 5
|  
|-
! 12
| 2
|  Phil Hill
| Ferrari
| 29
| Prenos
| 2
|  
|-
! Ods
| 8
|  Jo Bonnier
| BRM
| 22
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 36
|  Lucien Bianchi
| Cooper-Climax
| 18
| Prenos
| 15
|  
|-
! Ods
| 10
|  Dan Gurney
| BRM
| 17
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 30
|  Gino Munaron
| Cooper-Castellotti
| 16
| Prenos
| 19
|  
|-
! Ods
| 6
|  Willy Mairesse
| Ferrari
| 14
| Prenos
| 11
|  
|-
! Ods
| 14
|  Tony Brooks
| Vanwall
| 7
| Vibracije
| 13
|  
|-
! Ods
| 12
|  Graham Hill
| BRM
| 0
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 38
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Maserati
| 0
| Trčenje
| 18
|  
|-
! DNS
| 28
|  Richie Ginther
| Scarab
| 
| Motor
| 20
|  
|-
! DNS
| 34
|  David Piper
| Lotus-Climax
| 
| Motor
| 21
|  
|-
! DNS
| 26
|  Chuck Daigh
| Scarab
| 
| Motor
| 23
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1960
1960